Garumna ist:

 der antike Name der Garonne in Frankreich
 (180) Garumna, ein Asteroid

siehe auch:
 Garumner, ein keltischer Volksstamm